Conjunto de cosas de un mismo tipo que tienen algo en común y que se suelen agrupar por afición. Por ejemplo, los cuadros de un determinado pintor, o las monedas alemanas anteriores a 1900. La afición de agrupar objetos pertenecientes a una colección definida así se denomina coleccionismo.
 En matemáticas, una colección puede ser un conjunto o una clase.